Brzostowo – część miasta Szczecinek w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie miejskiej Szczecinek.

Zobacz też 
 Brzostowo

Przypisy 

Dzielnice i osiedla Szczecinka